Туренко — славянская фамилия. Известные носители:
 Туренко, Анатолий Николаевич (1940—2020) — украинский учёный, ректор Харьковского автомобильно-дорожного университета.
 Туренко, Ангелина Николаевна (род. 1988) — российская фигуристка и тренер.
 Туренко, Дмитрий Анатольевич (род. 1974) — российский и казахстанский футболист.
 
 Туренко, Иван Петрович (1926—1998) — советский художник.

См. также 
 Туренков